In Nederlandse context doorgaans:
 Willem III van Oranje (1650-1702), stadhouder in de Nederlanden (1672-1702) en koning van Engeland (1689-1702)
 Willem III der Nederlanden (1817-1890), koning der Nederlanden en groothertog van Luxemburg (1849-1890)

 De volgende andere personen:
 Willem III van Aquitanië (910-963), hertog van Aquitanië en graaf van Poitiers
 Willem III van Toulouse (969-1037), graaf van Toulouse
 Willem III van Weimar (?-1039), graaf van Weimar
 Willem III van Monferrato (?-1040), markgraaf van Monferrato
 Willem III van Bourgondië (1110-1127), graaf van Bourgondië en van Màcon 
 Willem III van Mâcon (?-1156), graaf van Mâcon
 Willem III van Nevers (?-1161), graaf van Nevers, Tonnerre en Auxerre
 Willem III van Sicilië (1191-1198), koning van Sicilië (1194-1198)
 Willem III van Gulik (graaf) (?-1218), graaf van Gulik
 Willem III van Holland (1287-1337), graaf van Holland en Zeeland (1304-1337) en (als Willem I) van Henegouwen
 Willem III van Henegouwen (1339-1389), graaf van Henegouwen en (als Willem V) van Holland en Zeeland
 Willem III van Gulik (hertog) (1364-1402), hertog van Gulik en van Gelre
 Willem III van Beieren (1375-1425), hertog van Beieren-München

 Anders:
 Willem III, roeivereniging in Amsterdam
 Willem III, voormalige tabaksplantage onder Remmerden bij Rhenen